De Belgische Supercup (Frans: Supercoupe de Belgique; Duits: Belgischer Fußball-Super Cup) is een competitie in het Belgisch voetbal die in één wedstrijd beslist wordt. De wedstrijd wordt gespeeld tussen de winnaars van de Eerste Klasse A en de Beker van België van het voorbije seizoen. Wanneer eenzelfde team zowel de competitie als de beker wint (de dubbel), speelt de verliezende bekerfinalist de Supercup. De wedstrijd wordt gespeeld op het veld van de winnaar van de landskampioen, en is de traditionele opener van het voetbalseizoen.

De Supercup werd in het leven geroepen in 1979. Sindsdien werd het ieder jaar gespeeld, behalve in 1989 en 2020. Club Brugge is recordhouder met 17 overwinningen. Club is ook de huidige supercup winnaar nadat het met 1-0 won van AA Gent in de 2022 editie.

Kampioenen

Chronologisch 

De vetgedrukte ploeg won de Supercup. Bij een gelijkspel wordt het resultaat van de strafschoppen tussen haakjes vermeld.

Prestaties per club 
De lijst hieronder toont het aantal supercups dat een club gewonnen heeft.

Voetnoten 

Nationale supercup voetbal
Supercup voetbal België